Teerikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Teerikari, Björneborg, Satakunta 
 Teerikari, Luvia, Satakunta 
 Teerikari, Mänttä-Filpula, Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar